

Ліпе — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург

Населені пункти та їхні частини

 Ліпе — гміна в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Ліпе — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — село в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Лип'я (Ліпе) — село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпе — село в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпе — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпе — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ліпе — село в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ліпе — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпе — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпе — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ліпе — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ліпе — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Ліпе — село в гміні Ромбіно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ліпе — частина міста Старий Сонч у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Новий Двур у гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпе — частина села Соха в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — частина села Воля-Роґовська в гміні Ветшиховіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Любінка в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Квікув у гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Пташкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Жепенник-Сухи в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Ольшини в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Мощениця-Ніжна в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Садек у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Віняри в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Яновиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Брусьник у гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ліпе — частина села Звоновиці в гміні Лискі Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Ліпе — частина села Новий Скошин у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпе — частина села Клімонтув у гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпе — колонія в гміні Радомсько Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — колонія в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпе — осада в гміні Ґневково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпе — осада в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпе — осада в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ліпе — осада в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ліпе — осада в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства

 Ліпе — село в Польщі в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки